Desa Sukoreno kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukoreno (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Sukoreno (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Sukoreno (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,64), 
 Desa Sukoreno (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,24, long 113,40), 
 Desa Sukoreno (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,11, long 113,79), 

Robotskapade Indonesienförgreningar